Хи́мия:
 Химия — область естествознания;
 Химия — район города Даугавпилс;
 «Химия» — издательство;
«Химия» — обиходное название химической завивки.
 «Химия» — обиходное название принудительных работ в СССР, а также отбывание наказания в колонии-поселении.

См. также 
 Химик (значения)